Кит Карсон има више значења:
 Округ Кит Карсон (Колорадо)
 Кит Карсон (Колорадо)